Хуан Вильяльба:
 Вильяльба, Хуан Баутиста (1924—2003) — парагвайский футболист, нападающий.
 Вильяльба, Хуан Мануэль (род. 195?) — парагвайский футболист, защитник.